

Іст-Бруклін — селище, штат Іллінойс
 Іст-Бруклін — переписна місцевість, штат Коннектикут